

Localidades

Saint-Augustin (Charente-Maritime)
Saint-Augustin (Corrèze)
Saint-Augustin (Seine-et-Marne)

Saint Augustine

Ver também

Desambiguações de topônimos